Bob Diaco (1973) – giocatore e allenatore di football americano statunitense
Nicholas Diaco (1998) – giocatore di football americano statunitense naturalizzato italiano
Pierluigi Diaco (1977) – giornalista, conduttore e autore televisivo italiano
Ricky Diaco (1982) – calciatore australiano